Niemcy:
 Elsdorf – dzielnica Kolonii
 Elsdorf – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Erft
 Elsdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme)

Zobacz też:
 Elsdorf-Westermühlen